Thaly Zsigmond (1814–1886) mérnök, politikus, honvédtiszt
Thaly Zsigmond (1881–1958) gazdaságpolitikus, közgazdász